22 км, 22-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 22 км — упразднённый в 1997 году населённый пункт в Амурском районе Хабаровского края России. Входил в состав Литовского сельского поселения.
 22 км — населённый пункт в Приморском районе Архангельской области в составе Приморского сельского поселения.

Казахстан 
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 709321

Россия 
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 955641
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 837844
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 652034
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636012
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 189710
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 174448
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 216443
 22 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 296058
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 032112
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Суоярви I — Юшкозеро, Октябрьская железная дорога. Код 026335
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764634
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 512318
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605442
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827087

Узбекистан 
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 723314

Украина 
 22 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 490918
 22 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 378722
 22 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 467362
 22 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 450431